

Patronyme 

 Frédéric Pierrot (1960-), acteur français ;
 François Pierrot (1961-), roboticien français.

Personnages de fiction 

 Pierrot, personnage inspiré de la commedia dell'arte ;
 Pierrot, persona de David Bowie ;
 Pierrot, personnage typique du Carnaval de Paris.

Surnom 

 Pierrot (1948-1972), militant ouvrier maoïste tué par un vigile de Renault.

Toponyme 

 Île Pierrot, îlot au sud de Rodrigues dans l'océan Indien.

Titres 

 Pierrot (1718), toile du peintre attribué à Jean-Antoine Watteau ;
 Pierrot (1882), nouvelle de Guy de Maupassant ;
 Pierrot lunaire (1884), recueil de poèmes d'Albert Giraud ;
 Le Pierrot (1888-1891), journal illustré fondé par Adolphe Willette et Émile Goudeau ;
 Pierrot, livre pour enfants de Raphaël Lightone, bibliothèque des écoles et des familles, 1904 ;
 Pierrot lunaire (1912), œuvre de musique vocale d'Arnold Schönberg ;
 Histoire d'un Pierrot (1914), film muet de Baldassarre Negroni ;
 Pierrot (1917), film de Diana Karenne ;
 Pierrot (1925-1957), magazine hebdomadaire pour jeunes garçons ;
 Pierrot (1941-1951), collection de romans des éditions de Montsouris ;
 Pierrot (1965), film d'animation français de Jacques Leroux ;
 Pierrot (1986), trio pour clarinette, violon  et piano de Thea Musgrave ;
 Pierrot (2006),  d’Aya Kamiki

 Pierrot (2020), titre du groupe D-Crunch (K-pop)

Autres 

 Association sportive Pierrots Vauban de Strasbourg, club français de football
 Pierrot, habitant de Haine-Saint-Pierre en Belgique ;
 Pierrot (), petite veste à basques ;
 Pierrot, groupe de rock visuel japonais ;
 Pierrot, studio d'animation japonais ;
 Pierrot, surnom du moineau domestique;
 Pierrot , plat composé de pommes de terre purée, haricots sauce tomate, saucisses servis lors de repas populaires et ducasses, en Belgique et dans le Nord de la France, il s'agit de la francisation de pierreux en patois picard.

Surnom